Miroschnytschenko (ukrainisch Мірошниченко) bzw. Miroschnitschenko (russ. Мирошниченко) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Miroschnitschenko (1964–2003), kasachischer Boxer
 Dmitri Miroschnitschenko (* 1992), kasachischer Fußballspieler
 Ihor Miroschnytschenko (* 1976), Sportkommentator und bis 2008 Sprecher des Ukrainischen Fußballverbandes, Funktionär der ukrainischen Partei Swoboda
 Jewhenija Miroschnytschenko (1931–2009), ukrainische Sängerin und Gesangspädagogin
 Jewhen Miroschnytschenko (* 1978), ukrainischer Schachspieler
 Timur Miroschnytschenko (* 1986), ukrainischer Fernsehmoderator
 Wiktor Miroschnytschenko (* 1959), sowjetisch-ukrainischer Boxer